Saillant steht für:

 Saillant (Puy-de-Dôme), französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Saillant (Festungsbau), Fachbegriff aus dem Festungsbau

Saillant ist der Familienname folgender Personen:
 Gérard Saillant (* 1945), französischer Neurochirurg und Traumatologe
 Louis Saillant (1910–1974), französischer Gewerkschaftsfunktionär

Siehe auch:
 Saillans